Флаг Ку́швинского городского округа является опознавательно-правовым знаком, являющимся символом местного самоуправления. Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами и на основании герба муниципального образования, воспроизводит его символику и, наряду с ним, служит официальным символом муниципального образования Кушвинский городской округ Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 3 февраля 2005 года как флаг «муниципального образования город Кушва» (после муниципальной реформы — Кушвинский городской округ) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1780.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением сторон 2:3, несущее изображение фигур городского герба (Око Господне, остриё, гора и тигель), изображённые белым, жёлтым, красным и синими цветами. Оборотная сторона аналогична лицевой».

Обоснование символики 
Мнимое стропило символизирует собой опору и основание, каковым в истории города стали Гороблагодатское месторождение и завод. Клеймом и печатью последнего были изображение горы и Ока Господня. На флаге они показаны как треугольник с точкой и сиянием, которое образует составленный из лучей круг — символ Гороблагодатского горного округа, эмблема ценности и равенства всех людей и территорий (девиз: «Никто не более другого»). Одновременно эта геометрическая композиция может служить эмблемой, указывающей на Баранчинский электромеханический завод. Остриё и гора означает вместе горы Благодать и Синяя.

Тигель служит указанием на металлургическое производство.

Примечания